Ten artykuł przedstawia listę uczniów fikcyjnej szkoły podstawowej przedstawionych w animowanym serialu Miasteczko South Park. Szkoła jest jedną z najważniejszych lokalizacji w serialu, którego akcja toczy się głównie wokół jej uczniów.

O szkole 
W pierwszych sezonach uwaga serialu skupia się głównie na uczniach trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w South Park, której nauczycielem jest Herbert Garrison. Pierwszoplanowi bohaterowie serialu: Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick i Eric Cartman także uczęszczają do tej klasy. Wraz z upływem czasu dzieci dorastają i zdają do czwartej klasy.

Czwarta klasa obecnie również prowadzona jest przez Mr. Garrisona. Wcześniej w klasie trzeciej asystowała mu pacynka Pan Cylinder, a od kiedy zaczął nauczać czwartą klasę nowym pomocnikiem został jego homoseksualny kochanek Pan Niewolnik. Po wprowadzeniu czwartej klasy w połowie drogi do sezonu czwartego (2000), nauczycielką uczniów była Ms. Chujwbuzi, aż do jej śmierci w trakcie szóstego sezonu (2002) w epizodzie „Simpsons Already Did It”.

Większość uczniów klasy trzeciej stanowią chłopcy, lecz w późniejszych odcinkach te proporcje się wyrównują. Większość uczniów w komunikacji interpersonalnej używa wulgarnego języka, a ich ulubionymi osobowościami telewizyjnymi są Terrance i Phillip – kanadyjski duet.

Uczniowie

Bebe Stevens 
Bebe Stevens – to najlepsza przyjaciółka Wendy Testaburger – dziewczyny Stana.

Bebe oprócz swojego dość oryginalnego imienia niczym nie różni się od innych dzieci. Ma taką samą budowę ciała. Na czubku jej głowy są kręcone blond włosy, a ubrana jest w czerwoną kurtkę, czarne spodnie i oczywiście nosi czarne buty. Jednym słowem jest to osoba stworzona według kanonu postaci serialu.

Najczęściej występuje u boku swojej koleżanki Wendy. Była pierwszą dziewczyną w klasie, u której pojawiły się piersi. Ma ambicje zostać prawnikiem lub biologiem.

W odcinku „Clubhouses” bardzo podoba się jej Kyle (a szczególnie jego tyłeczek), lecz po pierwszym pocałunku już myśli o rozstaniu z nim, choć faktycznie nie byli parą. W odcinku „The List” bierze udział w spisku z listą na najprzystojniejszych chłopców w klasie. Przesuwa Clyde’a na pierwsze miejsce, dzięki czemu się z nim umawia, a on prezentuje jej nowe buty ze sklepu swojego ojca.

Bradley Biggle 
Bradley Biggle – blondyn, młodszy brat Henrietty należącej do kultury Goth, przyjaciel Kevina i Francisa. W 14 sezonie jego rola została rozbudowana - okazało się, że prowadzi podwójne życie, jako superbohater Mintberry Crunch i razem ze swoimi przyjaciółmi utworzyli ligę superbohaterów, „Coon i Przyjaciele”, aby chronić porządku w South Parku. Należą do niej Coon (Cartman), Mysterion (Kenny), Toolshed (Stan), Human Kite (Kyle), Iron Maiden (Timmy), Mosquito (Clyde) i Tupperwear (Token). Interesujący jest fakt, że spośród tej grupy tylko Bradley i Kenny posiadają nadprzyrodzone zdolności: Mysterion nie może umrzeć (na dobre), a Mintberry Crunch posiada moc „mięty i jagód, z satysfakcjonującym, pysznym chrupnięciem”, jak on sam mówi.

Butters Stotch

Clyde Donovan 
Clyde Donovan (wcześniej Clyde Goodman lub Clyde Harris) – Ma charakterystyczny niski głos i brązowe włosy. Nie nosi czapki w przeciwieństwie do czwórki głównych bohaterów. Ma psa Rexa.

W serialu występuje od samego początku. Nie przyjażni się z głównymi bohaterami. Jest bliskim kolegą Craiga i Tokena. Interesują go kobiety i gry komputerowe.

W odcinku „Clubhouses” zaczyna chodzić z Bebe, lecz później widać go jak umawia się z Rebeccą. Jedną z głównych ról zagrał w odcinku „Lice Capades”, w którym pojawiają się wszy. Myśli, że tylko on ma wszy we włosach, lecz okazuje się, że wszystkie dzieci je miały.

W odcinku „The List”, był w głosowaniu numer jeden na liście najprzystojniejszych chłopców w 4 klasie, lecz okazało się, że lista została sfałszowana (ostatecznie zajął 5 miejsce na liście). Został przemieszczony na pierwszą pozycję, gdyż dziewczyny licząc na darmowe buty ze sklepu jego ojca zaczęły się z nim umawiać.

Craig Tucker 
Craig Tucker – jest klasowym rozrabiaką. Po raz pierwszy pojawił się w 8 odcinku pierwszej serii w odcinku „Damien”. Gdy się wypowiada słychać jego monotonię głosu. Ulubionym zwierzątkiem jest jego świnka morska.

W większości odcinków wcześniejszych sezonów, Craig zazwyczaj czeka na zewnątrz przed gabinetem szkolnego psychologa Pana Mackeya, wysłany przez jednego z nauczycieli za swoje zachowanie. Craig ma zwyczaju pokazywać ludziom środkowy palec, czyli tzw. f**ka. Nauczył się tego zachowania od członków rodziny, którzy również często używają tego gestu, czasami nawet bez powodu. Z charakteru jest stoikiem i praktycznie zawsze ma beznamiętną twarz.

Craig jest pragmatykiem i nie chce być angażowany w żadne nadzwyczajne przygody bohaterów, lecz często zostaje w nie wplątany. W 12. sezonie (2008) w epizodach „Pandemic” i „Pandemic 2”, Craig wraz z głównymi bohaterami gra na fletni pana w celu zarobienia pieniędzy i zostaje wywieziony do Peru, po czym po powrocie ratuje miasto przed atakiem olbrzymich świnek morskich. Craig również dowodzi inną grupą chłopaków, zwaną gangiem Craiga, w skład której wchodzą on sam, Clyde i Token, a czasami Jimmy, Tweek i Jason.

Eric Cartman

Jimmy Valmer 
Jimmy Valmer (wcześniej Jimmy Swanson) – niepełnosprawny uczeń ze szkoły w South Park. Pomimo swojej niepełnosprawności, jest wielkim optymistą. Znakomity komik, który często się jąka.

Jimmy pojawił się po raz pierwszy w 5. sezonie (2001) w epizodzie „Cripple Fight”. Jest osobą fizycznie niepełnosprawną i chodzi o kulach. Zazwyczaj ma na sobie żółtą bluzę. Jest inteligentny i ambitny, gotowy walczyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Miewa kłopoty z niekontrolowanym wzwodem.

Jest bardzo dobrym komikiem, a jego ulubionym zajęciem jest wymyślanie nowych dowcipów. Nosi na zębach aparat ortodontyczny. Występując ze skeczami przed szerszym gronem często powtarza zwrot „...co za wspaniała publiczność”.

Na początku, gdy się pojawił, nie polubił się z innym kaleką, poruszającym się na wózku inwalidzkim – Timmy'm, lecz później zaczynają się świetnie dogadywać.

Kenny McCormick

Kevin Stoley 
Kevin Stoley (wcześniej Casey Stoley) – uczeń podstawówki pochodzenia chińsko-amerykańskiego. Jego rodzice są Chińczykami, a on sam urodził się w USA. Ma siostrę bliźniaczkę o imieniu Esther, która chodzi do tej samej klasy.

Kevin w serialu występuje od pierwszego odcinka. Nosi jasnoniebieską bluzę z czerwonym kołnierzem i czarne spodnie. Jest wielkim fanem Gwiezdnych wojen i nosi ze sobą zielony miecz świetlny. W odcinku „The Return Of The Fellowship Of The Ring To The Two Towers” podczas debaty nad kasetą, przebiera się za Szturmowca i wspomina o gwiezdnych krążownikach.

W odcinku „Conjoined Fetus Lady” wpadł na pomysł, dzięki któremu drużyna Krowy South Park wygrała mistrzostwa świata w zbijanego. Natomiast w odcinku „Fatbeard” razem z Cartmanem, Buttersem, Clydem i Ikem został piratem, z którymi pojechał do Somalii. Zawsze, gdy Kevin zrobi coś irytującego Cartman powtarza zwrot: Kevin, niech cię szlag! (ang. Kevin, Goddamnit!).

Kyle Broflovski

Pip Pirrup 
Pip Pirrup (właściwie Phillip Pirrup) – Anglik z programu wymiany uczniów. Dobrze wychowany, spokojny, jednym słowem – typowy Anglik.

Często uważany za Francuza, za co bardzo się wścieka (odzwierciedlając znany stereotyp nienawiści Brytyjczyków i Francuzów). Nosi charakterystyczną czapkę – beret spod którego wystają długie blond włosy, a na szyi ma przewiązaną dużą muchę. Jego rodzice nie żyją, letnie wakacje spędza w zielonej szkole. Był wychowywany przez kowala. Bardzo dobrze gra w zbijanego.

Pojawia się w pierwszym odcinku serialu. Pip jest bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi wokół, ale często dzieci odnoszą się do niego z wrogością. We wcześniejszych odcinkach był nieustannie obiektem drwin pozostałych bohaterów i brutalnego traktowania.

W ciągu dwóch pierwszych sezonów Pip odegrał znaczącą rolę w serialu jako „chłopiec do bicia” dla innych dzieci. Jednakże, w kolejnych sezonach jego rola zmniejszyła się, a więcej uwagi poświęcono osobie Buttersa. W większości epizodów występuje w tle, bawiąc się z innymi dziećmi, z czego można wnioskować o poprawie stosunków z rówieśnikami. W odcinku „Two Guys Naked in a Hot Tub” spędza czas z Buttersem, Dougiem i Stanem podczas imprezy z okazji deszczu meteorytów.

Jego rola jest w dużym stopniu oparta na bohaterze, o tym samym imieniu, z powieści Charlesa Dickensa „Wielkie nadzieje”. Pip odgrywa główną rolę w odcinku 62 pt. „Pip”, który jest poświęcony całkowicie jego osobie, skąd dowiadujemy się o jego przeszłości.

Bohater ginie w 201. odcinku serialu pod tym samym tytułem. Został zdeptany przez Barbrę Streisand.

Stan Marsh

Timmy Burch 
Timmy Burch – jest niepełnosprawny fizycznie i umysłowo. Potrafi wypowiedzieć jedynie swoje imię, zwykle krzycząc - „Timmeh! ”Porusza się na wózku inwalidzkim. Nie przepada za drugim niepełnosprawnym dzieckiem z South Park – Jimmym z powodu jego zdolności komicznych, które powodują, że jest bardziej lubiany od niego. Po pewnym czasie jednak obydwaj się zaprzyjaźniają.

Po raz pierwszy pojawia się w 2. odcinku czwartego sezonu „The Tooth Fairy Tats”, w którym pomaga w wyrwaniu zęba Kenny’ego dla zębowej wróżki. Dwa odcinki później w epizodzie „Timmy 2000” dołącza do klasy głównych bohaterów. W szóstym sezonie zastąpił w openingu Kenny’ego (po jego dłuższej permanentnej śmierci trwającej cały sezon). Imiona jego rodziców to Richard i Helen, którzy również są niepełnosprawni i poruszają się na wózkach.

Timmy ma pomarańczowe włosy i nosi czerwoną bluzę. Ma wadę zgryzu, która widoczna jest kiedy Timmy szeroko się uśmiecha. Jedyne słowo jakie jest w stanie wypowiedzieć to jego imię (oprócz paru wyjątków jak „Gulgot!” z „Helen Keller”, „Jimmy” – imię drugiego kaleki oraz „Timmy And The Lords of the Underworld” w „Timmy 2000”). Mimo to w odcinku „Timmy And The Lords of the Underworld” jest liderem zespołu rockowego Timmy i Władcy Podziemia.

W odcinku „Helen Keller! The Musical” gra główną rolę głuchoniemej Helen Keller w przedstawieniu szkolnym. W tym zaczął opiekować się Gulgotem – niepełnosprawnym indykiem, który stał się jego zwierzątkiem domowym.

Token Black 
Token Black (wcześniej Token Williams) – chłopiec z bogatej czarnoskórej rodziny, który stara się zaprzeczać stereotypom na temat swojej rasy, lecz rzadko mu to wychodzi.

W serialu występuje od pierwszego odcinka. Jest jedynym Afroamerykaninem w klasie Pana Garrisona. Zasadniczo nie wiąże się to z żadną dyskryminacją rasową ze strony rówieśników (nie licząc Cartmana). Przez pewien czas jest młodą gwiazdą piosenki, ale kiedy podpisuje kontrakt ze znanym menadżerem, jego talent zostaje zduszony i kończy jako kelner na przyjęciach. Występuje również w zespole Cartmana w piosence chrześcijańskiej. Gdy Cartman bierze go do swojego zespołu, twierdząc, że każdy czarnoskóry umie grać na basie, Token jest pewien, że nawet nie ma w domu gitary basowej. Okazuje się jednak, że nie tylko ma, ale (co z irytacją odkrywa) umie na niej grać.

Czasem cierpi z powodu, że jest bogaty. Nosi fioletową kurtkę Armaniego. Jego najlepszymi kolegami są Clyde Donovan i Craig Tucker. Kiedy Wendy Testaburger rozstaje się ze Stanem, zaczyna chodzić z Tokenem, jednak szybko z nim zrywa.

Tweek Tweak 
Tweek Tweak – nadpobudliwy i rozchisteryzowany chłopiec czwartej klasy. Zdecydowanie nadużywa kawy.

Po raz pierwszy pojawił się w 17. odcinku 2. sezonu „Gnomes”, w którym wraz z głównymi bohaterami ma przygotować pracę domową. Podczas odrabiania lekcji widzi gnomy kradnące jego bieliznę z szafy. Jest dzieckiem nadpobudliwym, odczuwającym ciągły niepokój i paranoję. Jego głos jest wysoko napięty. Zwykle wykrzykuje: „O Boże! „, „GAH!” lub „Za duża presja!”.

Rodzice Tweeka, którzy prowadzą w miasteczku kawiarnię, na jego nadpobudliwość często podają mu kawę aby go uspokoić, powtarzając „Synu, zrelaksuj się, wypij kawę”. Ma to jednak wpływ na zwiększenie poziomu kofeiny w jego ciele i pogorszenie stanu psychicznego. W rezultacie Tweek ma wiecznie zszargane nerwy i jest stale pobudzony. Zawsze ma potargane włosy i nieprawidłowo zapiętą koszulkę.

Gdy umiera Kenny jego miejsce zastępuje Butters, lecz po kilku odcinkach zostaje odsunięty z paczki. W odcinku „Professor Chaos” w castingu na nowego przyjaciela, zorganizowanym przez głównych bohaterów, do paczki zostaje wybrany Tweek. Ostatecznie Kenny powrócił w ostatnim odcinku „Red Sleigh Down” i Tweek odpadł z paczki.

W 11. odcinku 6. sezonu występuje problem porywania dzieci. Rodzice Tweeka, aby zapobiec porwaniu syna, straszą go udając nieznajomych. Uczą aby nikomu nie ufał i nie otwierał drzwi. Tweek staje się zdecydowanie zbyt ostrożny.

Wendy Testaburger 
Wendy Testaburger – dziewięcioletnia uczennica Szkoły Podstawowej.

Przez blisko 7 sezonów była dziewczyną jednego z głównych bohaterów serialu, Stana Marsha, zerwała z nim w odcinku pt. Raisins, kiedy to zaczęła spotykać się z innym chłopakiem – Tokenem Blackiem. Związek ten prawdopodobnie nie przetrwał długo, gdyż Wendy zdaje się wciąż darzyć Stana uczuciem, co zostało ukazane w późniejszym odcinku pt. Follow That Egg!. Oficjalnie wróciła do Stana w odcinku pt. The List. Bardzo często można ją spotkać w towarzystwie najlepszej koleżanki Bebe Stevens.

Wendy to osoba praworządna i typ społecznika. Troszczy się o dobro osób biednych i bezdomnych. Jest także zapalonym ekologiem. Chce chronić przyrodę i uwrażliwić społeczeństwo na problemy zwierząt. Jest przewodniczącą klasy. Dobrotliwa i z pozoru niewinna, aczkolwiek potrafi walczyć o swoje (np. w odcinku „Tom’s Rhinoplasty” z zazdrości o Stana wysłała nauczycielkę rakietą na Słońce).

Pozostali 
Uczniowie nie odgrywający znaczącej roli, zazwyczaj występują w tle.
 Annie Polk – dziewczynka z kręconymi blond włosami, występuje od pierwszego odcinka
 Bill – wyśmiewający wszystko chłopak, większość jego żartów polega na powtarzaniu na wszystko słowa gay, jego najlepszym kolegą jest Fosse
 DogPoo – ma problem z higieną osobistą
 Esther Stoley (wcześniej Melanie Stoley) – dziewczynka z klasy, siostra bliźniaczka Kevina, nosi jasnoniebieskie ubranie
 Fosse – nieodłączny kompan Billa, jest prawie łysy mimo młodego wieku, ma tylko kilka włosów na głowie, w jednym z odcinków uprowadził lalkę
 Francis – nosi koszulkę z bobrem i ma brązowe włosy, jest Żydem, bierze udział w Jewbilee – żydowskim obozie skautów
 Heidi Turner (wcześniej Marcy Turner) – koleżanka Wendy i Bebe, odbywała się u niej pidżama party, ma siwe włosy i zieloną kurtkę, w opiekowaniu się jajkami jest w parze z Cartmanem
 Jason – uczeń, ma brązowe włosy z bokobrodami i wysokie czoło, nosi purpurową kurtkę
 Leroy – chłopak z aparatem na zębach i z grubymi okularami, lubi opowiadać o swojej żabie
 Lola – ma długie brązowe proste włosy, w których nosi opaskę, zasiada w komisji tworzenia list
 Mandy – cheerleaderka, kibicuje Krowom South Park, ma kręcone włosy
 Millie – dziewczynka z klasy, ma ciemnożółte (wręcz pomarańczowe) włosy, bywa niemiła
 Nelly – nosi brązowe włosy zaplecione w dwa kucyki, ma zieloną kurtkę, pilnuje listy najprzystojniejszych chłopaków w klasie
 Red (właściwie Rebecca, wcześniej Bertha) – jedna z koleżanek Wendy i Bebe, w 11 sezonie zaczęła chodzić z Clyde'em
 Sally Turner (wcześniej Powder Turner) – obok Red, druga ruda dziewczynka w klasie, nosi różową wsuwkę we włosach
 Terrence Mephesto – syn szalonego naukowca z dziedziny genetyki, kolega Billa i Fosse'ego
 Tommy – uczeń z klasy, na zajęciach technicznych wpadł do szlifierki, nosi pomarańczowe ubranie i ma krótkie faliste włosy

Uczniowie z pozostałych klas

Bridon Guermont 
Bridon Guermont – wielki fan „High School Musical 3”, wzorowany na postaci z tego filmu granej przez Zaca Efrona. Lubi grać w koszykówkę, lecz ojciec wymaga od niego, by śpiewał i tańczył w musicalach.

Damien 
Damien – syn Szatana. Występuje w oparciu o rolę Damiena Thorna z filmu Omen. Ma dziwne moce, którymi może przywoływać demony, zmienić osobę w dziobaka, czy przesuwać rzeczy wzrokiem. Kiedy mówi, w tle pojawiają się głosy śpiewające po łacinie „Rectus... Dominus... Cheesy Poofs...” (co oznacza „mistrz”, „dupa” oraz nazwę własną ulubionych ciasteczek Cartmana).

Dougie 
Dougie – młodszy kolega Buttersa. Chodzi do drugiej klasy, lubi matematykę. Czasem występuje jako Generał Nieład – pomocnik Profesora Chaosa.

Filmore Anderson 
Filmore Anderson – kolega Ike'a z przedszkola. Przegrywa z nim w walce o wybory na przewodniczącego. Jego ciotką jest Rosie O’Donnell.

Gary Harrison 
Gary Harrison – do South Park przeprowadził się z Utah. Jest Mormonem, bardzo zżytym ze swoją rodziną. Mistrz wrestlingu i tenisa.

Goci – czworo dzieci z subkultury Goth: Pete, Michael, Henrietta Biggle i Frikle. Nie chodzą do tej samej klasy, co główni bohaterowie. To nonkonformiści, piszący wiersze o bólu i cierpieniu, spędzający noce w barze pijąc kawę i paląc papierosy. Ich największymi wrogami są: Emo i Wampirze Dzieci.

Gregory 
Gregory – kolega Wendy z filmu pełnometrażowego. Studiował na Uniwersytecie Yale, miał średnią ocen 6,0.

Ike Broflovski 
Ike Moisha Broflovski - młodszy brat Kyle’a. Ike jest adoptowanym Kanadyjczykiem, dlatego Kyle nie do końca uważa go za swojego prawdziwego brata, lecz bardzo go kocha. Ike podobnie jak reszta jego rodziny jest żydem.

O jego pochodzeniu, dowiadujemy się w odcinku Ike Wee Wee, kiedy to zrobioną przez Kyle’a kukiełkę Ike'a przejeżdża samochód, i na jego grobie jest kanadyjska flaga (naprawdę Ike znajduje się w Nebrasce, wysłał go tam Kyle, aby uchronić brata przed „bris” - obrzezaniem).

Należy do grupy przedszkolaków. Mimo wieku 3 lat, uczęszcza do przedszkola z dla dzieci od 5. roku życia. Przez nauczycieli uważany jest za geniusza.

Kyle często bawi się z nim w grę: 'Kopnij bobasa (ang. Kick the baby), na co Ike odpowiada: Nie kop bobasa (ang. Don't kick the baby), po czym Kyle wykopuje go, prawie jak piłkę futbolową. Ike przez swój nietypowy wygląd jest określany jako: kosz na śmieci, bądź noga od stołu.

Lizzie 
Lizzie – dziewczynka lubiąca się ścigać na sankach z chłopcami. Ma różowe ubranie, bardzo podobne do kombinezonu Kenny’ego. Często występuje w tle.

Pete Thelman 
Pete Thelman – trzecioklasista z charakterystyczną brązową czapką. Bierze udział w szkolnej debacie na temat flagi South Park razem ze Stanem, Kylem i Francisem.

Scott Malkinson 
Scott Malkinson – chłopiec, który sepleni i ma cukrzycę.

Szóstoklasiści 
Szóstoklasiści – dzieciaki z szóstej klasy. Początkowo jako piątoklasiści. Nie lubią dzieciaków z młodszych klas. W jednym z odcinków starają się przejąć film pornograficzny. Często można ich spotkać jeżdżących na rowerach. Chronią bohaterów przed ich prześladowcą z przedszkola, lecz potem zostają pobici.

Miasteczko South Park
Miasteczko South Park